Meishan (kinesiska: 梅山, 金寨县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 130 kilometer väster om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Meishan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. I omgivningarna runt Meishan växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina